David Printz (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il fut repêché par les Flyers de Philadelphie alors qu'il évoluait avec les Americans de Great Falls. Il ne se joint pas tout de suite à l'organisation américaine préférant retourner en Suède pour y faire ses débuts professionnels. Après une saison, il choisit d'évoluer une année en Finlande.

En 2004-2005, il se joint finalement aux Flyers. À sa première saison, il joue avec les Phantoms de Philadelphie dans la Ligue américaine de hockey. Il passe deux autres saisons en Amérique du Nord, ne jouant que 13 parties dans la Ligue nationale de hockey. Entre 2007 et 2012, il joue avec le Djurgårdens IF dans la ligue élite suédoise.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||AIK IF J20 ||SuperElit ||23 ||1 ||0 ||1 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||AIK IF J20 ||SuperElit ||36 ||8 ||4 ||12 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Americans de Great Falls ||AWHL ||54 ||13 ||23 ||36 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||AIK IF J20 ||SuperElit ||8 ||2 ||3 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||AIK IF ||Elitserien ||37 ||3 ||2 ||5 ||59 ||10 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2002-2003 ||HPK Hämeenlinna ||SM-liiga ||16 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Ilves Tampere ||SM-liiga ||25 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||AIK IF J20 ||SuperElit ||5 ||0 ||2 ||2 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||AIK IF ||Allsvenskan ||41 ||0 ||7 ||7 ||42 ||10 ||2 ||2 ||4 ||18
|-
|2004-2005 ||Devils de Trenton ||ECHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||50 ||1 ||5 ||6 ||66 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||80 ||6 ||14 ||20 ||135 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||62 ||4 ||12 ||16 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||54 ||6 ||9 ||15 ||71 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2008-2009 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||52 ||5 ||5 ||10 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||55 ||2 ||5 ||7 ||71 ||16 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|2010 ||Djurgårdens IF ||Trophée européen ||8 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||50 ||1 ||7 ||8 ||79 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 ||Djurgårdens IF ||Elitserien || 43|| 0|| 3|| 3|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Slovan Bratislava || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Dornbirner EC|| EBEL || 32|| 4|| 9|| 13|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || KalPa || Liiga || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 33 || 0 || 5 || 5 || 62 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 45 || 1 || 6 || 7 || 94 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 46 || 1 || 5 || 6 || 69|| 12 || 0 || 3 || 3 || 4 
|-
|2016-2017 || Karlskrona HK || SHL || 44 || 0|| 4|| 4|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Karlskrona HK || SHL || 52 || 0|| 10|| 10|| 46|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2018-2019 || Timrå IK || SHL || 27 || 0|| 2|| 2|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Frölunda HC || SHL ||  14 || 1|| 0|| 1|| 8|| 16|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2019-2020 || Frölunda HC || SHL || 46|| 0|| 7|| 7|| 32|| -|| -|| -|| -|| -

Trophées et honneurs personnels 
2005 : remporte la Coupe Calder avec les Phantoms de Philadelphie.

Références 

Naissance en juillet 1980
Naissance à Stockholm
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Devils de Trenton
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HC Slovan Bratislava
Champion de la Coupe Calder
Joueur du Dornbirner EC
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du Timrå IK
Joueur des Frölunda Indians